Всеобщие выборы в Эквадоре проходили 17 мая (парламентские и 1-й тур президентских выборов) и 5 июля (2-й тур президентских выборов) 1992 года. В результате на президентских выборах победу одержал Сиксто Дюран-Бальен от альянса Партии республиканского союза и Эквадорской консервативной партии, получивший 57,3 % голосов. В результате парламентских выборов крупнейшей фракцией стала фракция Социал-христианской партии, получившей 21 из 77 мест Национального конгресса.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания 

Эквадор
Выборы в Эквадоре
1992 год в Эквадоре
Май 1992 года
Июль 1992 года